Zubov může být:
 Andrej Borisovič Zubov (* 1952) – ruský historik, politolog a religionista
 Ilja Igorevič Zubov (* 1987) – ruský lední hokejista
 Platon Alexandrovič Zubov (1767 – 1822) – ruský politik
 Sergej Zubov (* 1970 ) – ruský lední hokejista